Weiding kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weiding, Cham – kommun i Landkreis Cham, Oberpfalz, Bayern, 
 Weiding, Schwandorf – kommun i Landkreis Schwandorf, Oberpfalz, Bayern,